Leonid Rudenko (1906–2002)
 Leonid Rudenko (didżej)